Helling är ett efternamn som burits av bland andra: 

 Andreas Helling (född 1975), finländsk cellist
 Birger Helling (1917–2001), svensk jurist
 Edvin Helling (1873–1951), svensk kirurg
 Edward Helling (1878–1964), svensk militär och förlagsman